Каупо, Каупо из Турайды (, , ? — 22 сентября 1217 года, Вильянди, Ливония/совр. Эстония) — ливский правитель () Турайды.

Как принято считать, он первым среди своих соотечественников принял католическую веру. Каупо принадлежали владения по правому берегу Гауйи и Турайдский замок. Его считают своим родоначальником дворяне Ливены.

Биография 
Предположительно в 1191 году Каупо принял христианство, а в начале XIII века уже твёрдо встал на сторону германских феодалов-завоевателей. В 1203 году отправился в Германию, затем в Рим, где был принят папой Иннокентием III. Визит обращённого язычника произвёл благоприятное впечатление на понтифика — он подарил Каупо экземпляр Библии, а также утвердил его в дворянском достоинстве, с прозванием Ливе. В сентябре 1204 года Каупо возвратился в Ливонию.

Между Дабрелом и Каупо возможно было политическое противостояние («соревнование»), кто будет продвигать идеи христианства. В 1206 году турайдские ливы вместе с придаугавскими ливами под предводительством Ако захватили контроль над Островным замком (). Затем Ако организовал поход на территории Саттезеле и Турайды. Одна часть войска пошла на Турайдский замок, вторая часть войска отправилась к замку Дабрела, Саттезеле, и осадила его, но безуспешно. Турайдский замок был разграблен и подожжён. В 1206 году крестоносцы организовали ответный поход на Турайде и Каупо отвоевал свои земли.

Позже Каупо принимал участие в кровавых завоевательных экспедициях против эстов. В 1210 году он со своей дружиной явился на помощь освобождать Ригу от куршского окружения. В тот же год Каупо принимал участие в сражениях при Венденском замке и в битве у реки Имера, в которой пал его сын Бертолдс. Также в дальнейшем Каупо регулярно участвовал в военных операциях против эстов, что подвергло опасности его имущество. Точно известно соучастие Каупо в походе 1211 года в землю Сонтагана и в трёх походах в край Сакала, также в военных акциях 1217 года в Сакала.

В 1212 году, во время Аутинского восстания, Каупо отказался присоединиться к повстанцам и предложил решить конфликт путём переговоров. Он принял участие в мирной делегации, посланной епископом Альбрехтом для переговоров с участниками восстания в замке Саттезеле. Во время переговоров Каупо защищал латышей и ливов. Но переговоры оказались неудачными и восстание позже было подавлено силой.

В сражении 21 сентября 1217 года был смертельно ранен. Своё имущество Каупо передал католической церкви Ливонии.

Примечания

Литература 
 Историческая энциклопедия. — М.: Издательство «Советская энциклопедия»
 Лит.: Henricus Lettus. Heinrichs livländische Chronik, 2 Aufl., Hannover, 1955 (в серии: Scriptores rerum Germanicarum ex Monumentis Germaniae historicis)

Ссылки 
 Kaupo, Latviešu konversācijas vārdnīca. 8.sējums, 16336.-16338.sleja
 Kaupo  на historia.lv
 Profesors Roberts Feldmanis par Kaupu 

Вожди племён
Правители Европы XIII века
Персоналии:Ливская народность
Правители Латвии
Турайда